Mascote kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mascote (ort), Bahia, 
 Mascote (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar